Il singolare del Japan Open Tennis Championships 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Lleyton Hewitt era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Paradorn Srichaphan.

Kenneth Carlsen ha battuto in finale 7–6 (8–6), 6–3  Magnus Norman.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Japan Open Tennis Championships 2002
ATP Tour 2002